ФК Синђелић се односи на више фудбалских клубова: 

у Србији:
 ФК Синђелић Београд
 ФК Синђелић Гибарац
 ФК Синђелић Ниш
 ФК Синђелић Липница
у Хрватској:
 НК Синђелић Трпиња

Види још 
 Синђелић